Хребто́вая — рабочий посёлок в Нижнеилимском районе Иркутской области. Административный центр Хребтовского муниципального образования.

География 
Находится на Илимском хребте, в 19 км к северо-востоку от районного центра, города Железногорск-Илимский.

В посёлке расположена узловая станция Хребтовая Тайшетского региона Восточно-Сибирской железной дороги (основана в 1958 году) — от магистральной линии Тайшет — Лена — Северобайкальск (573-й км) отходит ветка на север Хребтовая — Усть-Илимск (215 км).

История 
Статус посёлка городского типа с 1967 года.

Известные уроженцы 
 Кицул, Игорь Сергеевич - профессор РАН, российский учёный, специалист в области организации здравоохранения и теоретических основ общественного здоровья.

Население

Примечания

Источники 
 Сайт администрации Хребтовского городского поселения
 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Нижнеилимского района